Combo è l'abbreviazione di combination ("combinazione").

Combo Record – casa discografica italiana
Opel Combo – modello di automobile della Opel

Informatica
Combo box – elemento di interfaccia grafica nell'informatica
Combo – mossa speciale nei videogiochi

Musica
Combo – gruppo musicale composto da pochi elementi (specialmente nel jazz)
Combo – album di Giuliano Palma & the Bluebeaters
Combo – album degli Otto Ohm uscito nel 2009